V-Bahn steht für:
 Verbindungsbahn im Eisenbahnverkehr
 V-Bahn-Projekt, Projekt zu Bau bzw. Erneuerung der Gondelbahnen Eiger-Express und Grindelwald–Männlichen in Grindelwald, Schweiz 

Abkürzung